Дми́трий Михайле́нко: 
 Михайленко, Дмитрий Станиславович (род. 1973) — советский и украинский футболист.
 Михайленко, Дмитрий Юрьевич (род. 1986) — российский профессиональный боксёр.